De Gender Equality Index is een indicator die de gendergelijkheid van de Europese Unie en haar lidstaten meet. De meting wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot en met 100. Hierbij is 100 het punt waarop er geen sprake is van een genderkloof. De Gender Equality Index werd door het Europees Instituut voor gendergelijkheid ontwikkeld. In 2013 werd de Gender Equality Index voor het eerst gepubliceerd, gebaseerd op cijfermateriaal uit 2010, verzameld in de EU-27. De Gender Equality Index is tot 2016 gemeten in 2005, 2010 en 2012.

Naast de Gender Equality Index zijn er andere indexen ontwikkeld voor het meten van de gendergap, waaronder het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum, de Gender Equity Index van de Social Watch en de Gender-related Development Index, Gender Empowerment Measure en de Gender Inequality Index van het VN-Ontwikkelingsprogramma. Deze andere indexen zijn echter niet geschikt voor de eisen van de Europese Unie die werden gesteld bij het Plan voor gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van de Europese Commissie. Hierom heeft het Europees Instituut voor Gendergelijkheid een nieuwe index ontwikkeld.

Meting 
De meting van de Gender Equality Index bestaat uit zes kerndomeinen: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. De kerndomeinen worden berekend met verschillende subdomeinen, waarbij het verschil tussen mannen en vrouwen gemeten wordt. Voor de meting wordt data van de Eurostat, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en het Directoraat-Generaal voor Justitie en Consumentenzaken gebruikt.

Hiernaast zijn er twee andere domeinen, deze zijn de zogeheten satellietdomeinen: snijdende ongelijkheden en geweld. De satellietdomeinen tellen uiteindelijk niet mee met de berekening van het indexcijfer.

Resultaten 
2010

2012

Zie ook
 Global Gender Gap Report

Europese Unie
Emancipatie
Vrouwenrechten